Копытов — русская фамилия, также топоним; имеет женскую форму .

Персоналии 
 Копытов, Александр Анатольевич (род. 1990) — житель Ижевска, получивший известность в связи с тем, что устроил взрыв жилого дома, открыв газ.
 Копытов, Валерий Матвеевич (1941—2022) — российский математик.
 Копытов, Виктор Филимонович (1906—1990) — советский учёный в области металлургической теплотехники и промышленных печей.
 Копытов, Дмитрий Александрович (род. 1998) — украинский футболист.
 Копытов, Евгений Александрович (род. 1947) — советский и латвийский учёный.
 Копытов, Михаил Борисович (1921—1974) — Герой Советского Союза.
 
 Копытов, Олег Николаевич (род. 1963) — российский филолог, писатель, журналист.
 Копытов, Пётр Семёнович — Георгиевский кавалер; капитан 3-го ранга; № 1686; 5 февраля 1806.
 Копытов, Сергей Владимирович (род. 1965) — советский и казахстанский тяжелоатлет.
 Копытов, Степан Логинович (1924—1993) — Герой Советского Союза.
 Копытова, Мария Егоровна (род. 1926) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.

Топонимы 
 Копытов — село в Речецком сельском совете Корецкого района Ровненской области Украины.
 Копытов — село в Сокальском районе Львовской области Украины.

См. также